Het WTA-tennistoernooi van Stuttgart (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2007 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2007 in de Duitse stad Stuttgart. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nadja Petrova was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Janković.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de onge­plaatste Française Tatiana Golovin in drie sets – Golovin greep een jaar eerder ook al net naast de titel. Henin wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stuttgart op haar naam te schrijven. Het was haar 37e WTA-titel, de achtste van 2007. Zij won op dit toernooi US$ 92.410 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 turbo cabriolet.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoernooi veroverd. Daar won zij haar openingspartij van Aljona Bondarenko – in de tweede ronde was zij evenwel niet opgewassen tegen titelverdedigster Petrova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lisa Raymond en Samantha Stosur hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Květa Peschke en Rennae Stubbs won het toernooi. Zij ver­sloe­gen in de finale het als tweede geplaatste koppel Chan Yung-jan en Dinara Safina in de match-tiebreak, nadat de beide sets waren geëindigd in een tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Australische Stubbs had daarnaast 55 dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Peschke acht.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Vladimíra Uhlířová uit Tsjechië bereikten de tweede ronde, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Wedstrijdnotities WTA (archief)
 Toernooischema ITF

Stuttgart 2007
Stuttgart